Der Hochsprung der Männer bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 2006 wurde am 7. und 9. August 2006 im Ullevi-Stadion der schwedischen Stadt Göteborg ausgetragen.

Europameister wurde der Russe Andrei Silnow. Silber ging an den Tschechen Tomáš Janků. Der schwedische EM-Zweite von 2002, Vizeweltmeister von 2003 und Olympiasieger von 2004 Stefan Holm errang die Bronzemedaille.

Rekorde

Bestehende Rekorde

Rekordverbesserung 
Der russische Europameister Andrei Silnow verbesserte den bestehenden EM-Rekord im Finale am 9. August um einen Zentimeter auf 2,36 m. Zum Europarekord fehlten ihm sechs, zum Weltrekord neun Zentimeter.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
7. August 2006, 17:45 Uhr

25 Wettbewerber traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationshöhe für den direkten Finaleinzug betrug 2,28 m. Keiner der Athleten ging diese Höhe an, nachdem die Entscheidung über die Finalteilnahme bereits vorher gefallen war. So erreichten die zwölf bestplatzierten Hochspringer das aus mindestens zwölf Teilnehmern bestehende Finale. Durch Gleichplatzierungen dreier Sportler auf dem elften Platz kam es dazu, dass insgesamt dreizehn Teilnehmer zum Finale antreten konnten (hellgrün unterlegt). Für die Qualifikation reichten schließlich ohne irgendwelche Fehlversuche übersprungene 2,23 m.

Gruppe A

Gruppe B

Finale 

9. August 2006, 18:10 Uhr

Der aktuelle Olympiasieger Stefan Holm war vor heimischem Publikum klar favorisiert. In einem spannenden Finale hatte der junge Andrei Silnow jedoch die beste Tagesform und meisterte jede Höhe im ersten Versuch. Die eigentliche Überraschung war die Silbermedaille für den erfahrenen Tomáš Janků, mit dessen Leistung nicht zu rechnen war. Für Holm und seinen Landsmann Linus Thörnblad blieben so nur die Ränge drei und vier.

Weblinks 
 Göteborg European Championships, european-athletics.org, abgerufen am 28. Januar 2023
 Men High Jump European Championship 2006 Göteborg (SWE), todor66.com, abgerufen am 28. Januar 2023
 European Championships - Statistics Handbook Athletics, 20th European Athletics, Championships, Göteborg SWE 07–13 AUG 2006, Ullevi Stadium, Men High Jump, S. 661, englisch (PDF, 30.741 KB), downloads.european-athletics.com, abgerufen am 28. Januar 2023
 Track and Field Statistics, XIX European Championship, Göteborg 2006, trackfield.brinkster.net (englisch), abgerufen am 28. Januar 2023

Videolink 
 2006 European Championships Men's High Jump - 1st Andrey Silnov, youtube.com, abgerufen am 28. Januar 2023

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Wettbewerb der Leichtathletik-Europameisterschaften 2006